Тангра може да се отнася за:

 Тангра, централноазиатски бог
 Тангра, планина на остров Ливингстън
 Тангра, българска радиостанция
 Тангра, българска музикална група
 Тангра, българска антарктическа експедиция